Slovenija:

 Kržišče (Cerknica, Slovenija), naselje u općini Cerknica
 Kržišče (Krško, Slovenija), naselje u općini Krško
 Brezje pri Čatežu, naselje u općini Litija

Možda ste mislili:

 Križišće